Buford (Georgia), een plaats in de Amerikaanse staat Georgia
Buford (Wyoming),  een plaats in de Amerikaanse staat Wyoming